Гамидов фамилия, происходящая от мусульманского имени , распространена в республиках Северного Кавказа и в Азербайджане.

Известные носители 
 Гамидов, Абдусамад Мустафаевич (род. 1966) — российский государственный деятель.
 Гамидов, Анвар Гамидович (1924—2000) — кумыкский поэт, переводчик, педагог.
 Гамидов, Валерий Григорьевич (1953—2021) — советский и украинский футболист.
 Гамидов, Гамид Мустафаевич (1954—1996) — российский политический деятель.
 Гамидов, Имамали Сабир оглы (род. 1962) — советский футболист.
 Гамидов, Искандер Меджид оглы (1948—2020) — азербайджанский государственный и политический деятель.
 Гамидов, Магомед Халимбекович (1930—2016) — даргинский поэт, кандидат исторических наук.
 Гамидов, Саид Гамидович (род. 1995) — российский и азербайджанский борец вольного стиля.
 Гамидов, Шукюр Нариман оглы (1975—2020) — азербайджанский военнослужащий, Национальный герой Азербайджана.